Andrzej Jarosiewicz (lekkoatleta)
 Andrzej Jarosiewicz (duchowny)